Café Union (tschechisch Kavárna Union, kurz Unionka) ist der Name folgender zwei Kaffeehäuser in Tschechien:
 Café Union (Prag), ehemaliges Literaten- und Künstlercafé im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
 Café Union (Česká Lípa), Jugendstilcafé